Бурдоне може да се односи на:

 Бурдоне (Ивлен), насељено место у Француској, у департману Ивлен
 Бурдоне (Мозел), насељено место у Француској, у департману Мозел